Тијера де Буејес има више значења:

 Тијера де Буејес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијера де Буејес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијера де Буејес, Тијера де Хуарез (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику